Le bâtiment de la vieille poste à Brza Palanka (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) se trouve à Brza Palanka, dans la municipalité de Kladovo et dans le district de Bor, en Serbie. Il est inscrit sur la liste des monuments culturels protégés de la République de Serbie (identifiant SK 475).

Présentation

Références

Article connexe 
 Monuments culturels du district de Bor

Monument culturel protégé en Serbie
Brza Palanka